Nedre Högsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Högsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (5,84 ha)
Nedre Högsjön, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,  (11,5 ha)

Se även
Högsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn